Die National Premier League 2019 war die 51. Spielzeit der höchsten mongolischen Fußballliga.

Die Saison startete mit 10 Mannschaften am 13. April 2019 und endete am 27. Oktober 2019.

Mannschaften 

 Selenge Press FC wurde in SP Falcons umbenannt

Tabelle

Reguläre Saison 

|}

Championship Playoff 

|}

Relegation Playoff 

|}

Torschützenliste 
Stand: 27. Oktober 2019

Weblinks 
 Saison 2019 bei rsssf.com
 National Premier League (Mongolei), Saison 2019 bei soccerway.com

Einzelnachweise 

2019
Fußballsaison 2019